Această pagină este o listă de oameni sau de personalități notabile care au fost născute în statul Alaska.

Oameni
Alaska